Peucedanum saxatile är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Wilhelm Noë och Antonio Bertoloni. Peucedanum saxatile ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
saxatile